Лас Виудас има више значења:

 Лас Виудас (Фронтера Идалго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Виудас (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику